

Geografia 
 Carvalhas – freguesia portoghese nel comune di Barcelos

Persone 
 André Carvalhas – calciatore portoghese, centrocampista
 Carlos Carvalhas – politico portoghese
 Solange Carvalhas – calciatrice portoghese, attaccante